Arnesen ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Arnesen (1890–1956), norwegischer Ringer
 Dag Arnesen (* 1950), norwegischer Jazz-Pianist
 Frank Arnesen (* 1956), dänischer Fußballspieler
 Harald Astrup Arnesen (* 1995), norwegischer Skilangläufer
 Lasse Arnesen (* 1965), norwegischer Skirennläufer
 Liv Arnesen (* 1953), norwegische Skilangläuferin und Abenteurerin
 Odd Arnesen, norwegischer Radrennfahrer
 Robert Arnesen (* 1974), norwegischer Bandyspieler
 Stana Tomašević-Arnesen (1920–1983), jugoslawische Politikerin, Diplomatin und Partisanin
 Stian Arnesen (* 1978), norwegischer Musiker

Siehe auch:
 Arneson